Rabenholz ist ein geographischer Name:

 Rabenholz, dänisch Ravnholt, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

 Rabenholz (March), 785 m, Berg im Oberpfälzisch-Bayerischen Wald bei March, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Rabenholz, Waldgewann bei Hopfengarten, Markt Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rabenholz, Waldgewann bei Winkelhaid, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Schlacht am Rabenholz